Hasenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Hasenauer (1892–1980), österreichischer Politiker (CSP/ÖVP), Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter, Staatssekretär
 Bertram Hasenauer (* 1970), österreichischer Künstler
 Carl von Hasenauer (1833–1894), österreichischer Architekt
 Hubert Hasenauer (* 1962), österreichischer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Hasenauer (1887–1929), österreichischer Politiker (CSP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Ute Hasenauer (* ca. 1966), deutsche Violinistin und Hochschullehrerin